In ambito sportivo, un pareggio è il risultato di una sfida finita in punteggio di parità. Esso può altrimenti riferirsi a:

 Pareggio, lavorazione dello zoccolo equino
 Pareggio di bilancio, situazione relativa al debito pubblico
 Punto di pareggio, valore in economia aziendale
 Teorema del bilancio in pareggio, teorema di macroeconomia

Pagine correlate 
 Patta (scacchi)

Altri progetti